Евролига 2012/13. је 13. сезона, од реорганизације овог такмичења и преласка под окриље УЛЕБ-а, најважнијег кошаркашког клупског такмичења у Европи. Ове сезоне учествовао је 31 клуб из 17 држава. Сезона је почела са првим колом квалификација 25. септембра 2012, а завршила се на фајнал фору у Лондону 12. маја 2013. Ове сезоне 8 клубова се такмичило у квалификацијама, од чега је само 1 клуб прошао у групну фазу. Од ове сезоне и систем такмичења у „Топ 16“ фази је претрпео измене - уместо 4 групе са по 4 тима уведене су 2 групе са по 8 тимова, чиме је број утакмица које један тим одигра у овој фази такмичења повећан са 6 на 14.

У финалу Олимпијакос је победио Реал Мадрид резултатом 100:88 и тако постао девети клуб у историји такмичења који је успео да одбрани евролигашку титулу. У последњих 5 сезона у свим финалима је учествовао, а 4 финала освојио клуб из Грчке. Такође, ово је био тек четврти финални меч Евролиге у ком је неки клуб постигао троцифрени број поена.

Директни учесници 
Директно учествује 23 клуба из 13 различитих држава.

Учесници у квалификацијама 
У квалификационој фази учествовало је 8 клубова из исто толико земаља.

Квалификације 
Квалификациони мечеви су одиграни од 25. до 28. септембра 2012. у Италији. Победник квалификација је био Канту и пласирао се у групну фазу.

Жреб 

Жреб за прву групну фазу Евролиге обављен је 5. јула 2012. у Барселони.

Прва фаза „Топ 24“ 

Прва фаза играла се од 11. октобра до 14. децембра 2012.

Група А 
Домаћини су наведени у левој колони.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

Друга фаза „Топ 16“ 

Друга фаза играла се од 27. децембра 2012. до 5. априла 2013.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ф 

Домаћини су наведени у левој колони.

Четвртфинале 

По четири најбоље екипе из група у другој фази такмичења „Топ 16“ улазе у четвртфинале. У четвртфиналу укрштају се клубови из Е и Ф групе по систему Е1-Ф4, Е2-Ф3, Ф1-Е4, Ф2-Е3. Игра се на три победе, тако што се прве две утакмице и евентуално пета играју на терену боље пласиране екипе, а трећа и евентуално четврта на терену лошије пласиране екипе из „Топ 16“ фазе. Четвртфиналне утакмице играле су се од 9. до 26. априла 2013.

Фајнал фор 
Завршни турнир четворице (Фајнал фор) ће ове сезоне бити одигран у Лондону од 10. до 12. маја 2013.

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Најкориснији играчи месеца

Годишње награде

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Евролига на eurobasket.com
 Званичан сајт УЛЕБ-а

Сезоне Евролиге у кошарци
Сезона 2012/13. у европској кошарци